«Cerro Negro» puede referirse a:

Toponimia

Divisiones admistrativas 
Argentina
 Cerro Negro, localidad de Catamarca.
Brasil
 Cerro Negro (Santa Catarina), municipio de Santa Catarina.
Chile
 Cerro Negro, localidad de Quillón.
México
 Cerro Negro (Heroica Ciudad de Tlaxiaco)
 Cerro Negro (San José Tenango)
 Cerro Negro (Santa María Yolotepec)
 Cerro Negro (Santo Domingo Nuxaá)
 Cerro Negro (Teopisca)
 Cerro Negro (Tepelmeme Villa de Morelos)
Venezuela
 Cerro Negro, localidad de Táchira.

Accidentes geográficos 
 Cerro Negro de Mayasquer, volcán colomboecuatoriano.
 Cerro Negro, colina chilena.
 Cerro Negro, volcán en Ciudad Real, España.
 Cerro Negro de Calasparra, cono volcánico murciano (España).
 Cerro Negro, volcán nicaragüense.
 Cerro Negro, volcán extinto almeriense (España).
 Cerro Negro (Cojedes), Venezuela.
 Cerro Negro (Portuguesa), Venezuela.
 Cerro Negro (Yaracuy), Venezuela.

Varios 
 Cerro Negro, explotación minera (oro y plata) ubicada en la Provincia de Santa Cruz, República Argentina.
 Cerro Negro, espacio ubicado en las afueras del núcleo urbano de Madrid.

Véase también
 Sierra Negra (desambiguación)